Йода — вигаданий персонаж всесвіту Зоряних війн.
 Карім Йода (*1988) — французький футболіст, півзахисник.